Alphonse Bourquin (1802-1837), révolutionnaire, militaire et vigneron suisse ;
 Daniel Bourquin (1945-2023), saxophoniste suisse ;
 Christian Bourquin (1954-2014), homme politique français ;
 Marie-Hélène Bourquin (1925-2016), journaliste et écrivaine française ;
Martial Bourquin (1952-), homme politique français ;
 Suzanne Bourquin (1885-1962), aviatrice pionnière suisse.